Prunella (Bargnolino) – liquore
Prunella – genere di uccelli della famiglia Prunellidae
Prunella – genere di piante della famiglia delle Lamiaceae
Prunella – frazione del comune di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria
Prunella – fiaba italiana analoga alla fiaba di Raperonzolo
Prunella – film del 1918 diretto da Maurice Tourneur
 Prunella – commedia drammatica scritta nel 1913 da Laurence Housman e Harley Granville-Barker